Е́лино () — село в Сновском районе Черниговской области Украины.

История 
Селение известно с 1709 года.

В январе 1918 года здесь была установлена Советская власть.

В ходе Великой Отечественной войны в 1941 - 1943 гг. село находилось под немецкой оккупацией и в конце 1941 года стало центром партизанского движения (в Елинских лесах базировался Черниговский партизанский отряд А. Ф. Фёдорова и Н. Попудренко, а общей сложности, в советском партизанском движении участвовали 560 жителей села). 23 марта 1942 года гитлеровцы сожгли Елино и убили здесь 296 человек.

После окончания войны село было полностью восстановлено.

В 1972 году здесь насчитывалось 819 человек населения и 287 дворов, находилась центральная усадьба колхоза «Жовтень», специализировавшегося на выращивании зерновых и картофеля (на балансе которого находилось 4013 га земли, электростанция, пилорама и мельница), действовали восьмилетняя школа, Дом культуры на 350 мест, библиотека и медпункт.

В советское время здесь действовал музей партизанской славы.

В 2001 году население составляло 383 человека.

Транспорт 
Находится в 27 км от ближайшей железнодорожной станции на линии Гомель - Бахмач Юго-Западной железной дороги.

Власть 
Орган местного самоуправления — Елинский сельский совет. Почтовый адрес: 15212, Черниговская обл., Сновский р-н, с. Елино.

Примечания 

Населённые пункты Сновского района